Юниорский турнир УЕФА 1966 года — девятнадцатый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в Югославии.

В турнире приняли участие 16 команд. Команды были разбиты на четыре группы. Победители групп выходили в полуфинал. Участники финального матча — сборные СССР и Италии сыграли вничью 0:0, поэтому присудили победу в турнире обеим командам.

Квалификация 
Квалификационные матчи проходили с марта по апрель 1966 года. Восемь команд разбились на пары и выявляли победителя в двухматчевом противостоянии. Остальные команды попали на турнир без квалификации.

|}

Участники турнира 

  Англия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР
  Испания
  Италия

  Нидерланды
  Португалия
  СССР
  Турция
  Франция

  ФРГ
  Чехословакия
  Швейцария
  Шотландия
  Югославия

СССР: Вратари Олег Иванов («Динамо» М), Юрий Дегтерёв («Шахтёр»)
Защитники – Григорий Янец («Авынтул»), Александр Чумаков («Торпедо» М), Леонид Морозов (к, ЦСКА), Малхаз Шергалашвили, Реваз Чохонелидзе (оба – «Динамо» Тб), Сергей Доценко («Пахтакор»)
Полузащитники – Анатолий Теслев («Авынтул»), Василий Курилов («Динамо» Мн), Александр Гребнев («Спартак» М)
Нападающие – Александр Аверьянов (ДЮСШ-3 Николаев), Вячеслав Бекташев («Пахтакор»), Михаил Гершкович («Локомотив» М), Геннадий Шалимов («Торпедо» М), Гиви Нодия («Торпедо» Кт).
Главный тренер: Евгений Лядин. Помощник главного тренера: Владимир Ивашков.

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com 

Футбол в Европе в 1966 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Югославии
Май 1966 года
Спорт в Югославии в 1966 году